

Economia
Euro – valuta dell'Unione europea

Geografia
Euro – città fantasma australiana

Meteorologia
Euro – vento

Navi
Euro – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1901
Euro – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1927
Euro – unità missilistica della Marina Militare Italiana

Onomastica
Euro – nome proprio di persona maschile italiano

Altro
Euro – nome di vari di Standard europei sulle emissioni inquinanti